Útěchov může být:

 Útěchov (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Brno-Útěchov – městská část Brna

Externí odkazy